Los Martínez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Martínez, Valle de Santiago, 
 Los Martínez, San Miguel de Allende, 
 Los Martínez, Chiapas, Sabanilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar